ABC, constitué des trois premières lettres de l'alphabet latin, peut faire référence à plusieurs choses.

Armée 

 ABC, arme blindée et cavalerie dans l'armée de terre française
 ABC pour « Atomique-Biologique-Chimique », remplacé par NBC puis par NRBC (« Nucléaire, radiologique, bactériologique et chimique ») : se dit d'une arme ou d'une protection

Arts 
 ABC, deuxième album des Jackson 5 sorti le 
 ABC, chanson des Jackson 5 sortie en 1970 et extraite de l'album précédent
 ABC, cinéma d'art et d'essai toulousain
 ABC, groupe de musique pop des années 1980
 ABC, acronyme du groupe de musique rock-pop japonais Acid Black Cherry créé en 2007
 ABC, système de notation musicale
 ABC, pour Art Berlin Contemporary, foire d'art contemporain à Berlin
 America's Best Comics ou ABC, collection de bandes dessinées créée en 1999 par Alan Moore en réaction aux tendances du comic grand public, et éditée par DC Comics.
 L’ABC, music-hall parisien en activité de 1935 à 1964
 L', troupe de cabaret néerlandaise fondée par Wim Kan et active de 1936 à 1970
 Museo ABC, musée à Madrid.

Médias 
 ABC, journal espagnol
 ABC pour American Broadcasting Company, réseau de télévision américain
 ABC Radio réseau radiophonique américain, renommé Citadel Media en 2009
 ABC Theatres, ancien réseau de salles de cinéma américain, filiale du réseau de télévision
 ABC pour Asahi Broadcasting Corporation, station de télévision et de radio japonaise
 ABC pour Australian Broadcasting Corporation, réseau de radio et télévision australien

Informatique - Internet 
 ABC, langage de programmation
 ABC, ordinateur prototype de John Vincent Atanasoff
 ABC, système de saisie de texte utilisé par les premiers téléphones mobiles, également dénommé MultiTap (les systèmes de saisie intuitive entendent le simplifier)
 ABC, client BitTorrent
 ActionScript Byte Code, langage de programmation présent dans les fichiers SWF de Adobe Systems obtenu après compilation de l'ActionScript
 ABC Informatique, une encyclopédie hebdomadaire des Éditions Atlas (1984 et 1985)

Médecine 
 ABC, abréviation de l'abacavir, un agent antirétroviral
 ABC, abréviation de airway, breathing, circulation, inventée par Peter Safar (voir Procédure ABCDEF de traitement des urgences extrahospitalières)
 Stratégie ABC, approche pour combattre le Sida
 ABC, abréviation de ATP Binding Cassette, un transporteur cellulaire (pompe).

Sport 
 Athletic BC, club de basket-ball belge basé à Bruxelles
 ABC Futebol Clube, club de football brésilien basé à Natal
 Avenir Basket Chartres, club de basket-ball français basé à Chartres
 Limoges ABC, club de basket-ball français basé à Limoges
Annemasse Basket Club, club de basket-ball d’Annemasse

Toponymie 

  :
 îles ABC pour l'Amirauté, Baranof et Chichagof dans le Sud-Est de l'Alaska
 îles ABC pour Aruba, Bonnaire et Curaçao dans les Antilles néerlandaises
 Région du Grand ABC pour Santo André, São Bernardo do Campo et São Caetano do Sul dans l'État de São Paulo

Mathématiques 
 Conjecture abc, en mathématiques (théorie des nombres)
 , une classe de méthodes statistiques bayésiennes

Autres 
 Accessible Books Consortium
 Activity Based Costing, méthode d'analyse des coûts
 American Born Chinese
 
 Anarchist Black Cross, mouvement anarchiste international pour la suppression des prisons
 Association Beaumont Continental, association française de travesties et de femmes trans
 Atlas de la biodiversité dans les communes, inventaire naturaliste français de la faune, flore et fonge réalisé au niveau communal
 Autoroute ABC, autoroute en Barbade
 Compagnie de chemin de fer d'Avricourt à Blâmont et à Cirey, ayant exploité une ligne de chemin de fer secondaire en Meurthe-et-Moselle
 ABC (entreprise), société belge spécialisée dans les moteurs diesel
 Association des banquiers canadiens, organisation professionnelle qui représente des banques canadiennes ainsi que des filiales et des succursales de banques étrangères exerçant des activités au Canada
 Stations d'essence ABC, chaîne de stations-service en Finlande.
 abC est le symbole de l'Abcoulomb
 Action pour le bien du Congo est un parti politique congolais
 ABC (Liban), une chaîne de centres commerciaux au Liban

Référence 

Homonymie de titre